RM:
 RM или ℛℳ — символ рентной марки (), денежной единицы Германии в 1923—1948 годах.
 RM или ℛℳ — символ рейхсмарки (), денежной единицы Германии в 1924—1948 годах.
 RM — телекоммуникационная стойка.
 RM — южнокорейский поп-певец.